Кеннель — різновид вугілля.
 Кеннельбах — містечко та громада округу Брегенц в землі Форарльберг, Австрія.
 Кенель (від ) — жест непокори істеблішменту, популяризований французьким коміком Дьєдонне М'бала М'бала.
 Карл Кеннель (нім. Karl Kennel; 17 січня 1914, Пірмазенс — 1 липня 1999, Пірмазенс) — німецький льотчик-ас винищувальної і штурмової авіації, майор люфтваффе.